

Geografia

Regno Unito 
 Grimsby – città dell'Inghilterra nella Contea di Lincolnshire
 New Grimsby – villaggio delle Isole Scilly
 Old Grimsby – villaggio delle Isole Scilly

Stati Uniti d'America 
 Grimsby – comunità non incorporata della Contea di Jackson, Illinois

Canada 
 Grimsby – città dell'Ontario

Cinema 
 Grimsby - Attenti a quell'altro – film del 2016 diretto da Louis Leterrier

Sport 
 Grimsby Town Football Club – società calcistica inglese
 Grimsby Borough Football Club – società calcistica inglese

Altro 
 Collegio di Great Grimsby – Collegio elettorale inglese